Localidades na Alemanha
Schorndorf (Baviera), município
Schorndorf (Baden-Württemberg), cidade

Desambiguações de topônimos